Конвой PQ-17 —  арктический конвой времён Второй мировой войны
 «Конвой PQ-17» — российский телесериал 2004 года, экранизация романа В. Пикуля «Реквием каравану PQ-17»